Открытый чемпионат Хорватии по теннису 2019 (англ. "2019 Croatia Open Umag") - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Умаге (Хорватия) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 482 тысячи евро. В текущем году турнир проходил с 15 по 21 июля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 1 Июля 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Виктор Галович
  Нино Сердарушич
  Янник Синнер

2. Теннисист, имеющий защищённый рейтинг 
  Цедрик-Марсель Штебе

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Аттила Балаш 
  Сальваторе Карузо
  Петер Торебко 
  Марко Трунгеллити

4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Умаг
Теннис
Июль 2019 года